Señores papis puede referirse a:

Señores papis (2014), telenovela argentina.
Señores papis (2016), telenovela chilena.
Señores papis (2019), telenovela peruana.